Allajulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1847. Allajulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Allajulus